Дьяконово — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Дьяконово — деревня в Вилегодском районе.

Владимирская область 
 Дьяконово — деревня в Вязниковском районе.
 Дьяконово — деревня в Кольчугинском районе.
 Дьяконово — деревня в Муромском районе.

Вологодская область 
 Дьяконово — деревня в Грязовецком районе.
 Дьяконово — деревня в Междуреченском районе.
 Дьяконово — деревня в Мяксинском сельском поселении Череповецкого района.
 Дьяконово — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района.

Ивановская область 
 Дьяконово — деревня в Лухском районе.

Костромская область 
 Дьяконово — деревня в Буйском районе.
 Дьяконово — деревня в Дмитриевском сельском поселении Галичского района.
 Дьяконово — деревня в Степановском сельском поселении Галичского района.
 Дьяконово — деревня в Костромском районе.
 Дьяконово — деревня в Нейском районе.

Курская область 
 Дьяконово — село в Октябрьском районе.

Московская область 
 Дьяконово — деревня в Одинцовском районе.
 Дьяконово — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Дьяконово — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область 
 Дьяконово — до 1938 г. название деревни Красная Слобода в городском округе город Бор.

Псковская область 
 Дьяконово — деревня в Псковском районе.

Рязанская область 
 Дьяконово — деревня в Рязанском районе.

Тульская область 
 Дьяконово — деревня в Венёвском районе.

Ярославская область 
 Дьяконово — упразднённая деревня в Ермаковском сельском округе Даниловского сельского поселения Даниловского района.
 Дьяконово — деревня в Покровском сельском округе Даниловского сельского поселения Даниловского района.
 Дьяконово — деревня в Мышкинском районе.